Kobold (mythisch wezen)  een (vaak kwaadaardige) soort kabouter, een aardmannetje
Kobold (Stravinsky), een orkestratie van Kobold van de Noorse componist Edvard Grieg, door de Russische componist Igor Stravinsky